Havza (district), een Turks district in de provincie Samsun
 Havza (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Havza